Stenlund  ist der Familienname folgender Personen:
 Dan-Olof Stenlund (* 1937), schwedischer Chordirigent
 Kevin Stenlund (* 1996), schwedischer Eishockeyspieler
 Ulf Stenlund (* 1967), schwedischer Tennisspieler